Arthur William Green ist der Name folgender Personen:
 Arthur William Green (1904–1981), britischer Leichtathlet, siehe Billy Green
 Arthur William Green (1921–2003), britischer Eishockeyspieler, siehe Art Green